(1882–1962), banquier allemand ;
 Florence Hinckel (née en 1973), écrivaine française.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique